Ранчо Роблес има више значења:

 Ранчо Роблес (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Роблес, Ла Махада (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику